Кана́рские острова́ () 

 Канарские острова  — архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки (Марокко и Западная Сахара). 
 Канарские острова — бывшая провинция Испании, включавшая в себя Канарские острова.